Ян Вей:

Відомі носії:
 Ян Вей ( 1979) — китайська бадмінтоністка
 Ян Вей ( 1980) — китайський гімнаст
 Ян Вей ( 1981) — китайська художниця, відома під псевдонімом Kokomoo
 Ян Вей — китайський крейсер кінця 19 століття, який брав участь у Японсько-цінській війні

Див. також 
 Вей
Сторінки зі списками однофамільців-тезок